Лас Абритас има више значења:

 Лас Абритас (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Абритас, Сан Карлос (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику